gmina Siedliszcze (wcześniej gmina Siedlisko) – dawna gmina wiejska, powiat wołożyński/lidzki, województwo nowogródzkie
 gmina Siedliszcze – dawna gmina wiejska, powiat kowelski, województwo wołyńskie

Zobacz też 
 Siedliszcze (gmina)